Podruksza – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
 Podruksza – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim